El término Urozhaini  puede referirse a:

Urozhaini (Gulkévichi, Krasnodar), localidad del raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Urozhaini (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Urozhaini (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia; o
Urozhaini (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.